Зофья Ежевская (; 15 июня 1911, Варшава — 1995) — польская писательница и журналистка, критик искусства.

Биография 
Дочь Адама Чартковского, польского ботаника, историка культуры, публициста, переводчика, литературоведа, педагога.

Выпускница Варшавской Высшей торговой школы. Творческий дебют прозаика состоялся в 1933 на страницах газеты «Kurier Warszawski».

В 1948—1981 работала редактором на Польском радио. Много путешествовала по миру. Автор ряда книг по истории древнего мира, о своих путешествиях и поездках в Африку, Америку и др. страны, радиопостановок. Исследователь жизни и творчества Ф. Шопена.

Избранная библиография 
 С глазу на глаз со сфинксом (1958)/ Пер. с польск. — М.: Изд-во вост. лит-ры, 1962.
 Живой Шопен в своих письмах и глазах современников (в соавт. с А. Чартковским, 1958)
 А следы засыпал песок…(Повесть из Пальмиры) (1961)
 Три восхода солнца (1962)
 В царстве Крылатого змея. Путешествие в Мексику (1964)
 На окраине времени. Дневник путешествия в Египет и Судан (1966)
 Фредерик Шопен (1967)
 Рисунки из путешествия (в соавт. 1970)
 По варшавским следам Шопена (1979)
 Леон Хвистек. Краткий очерк о жизни и творчестве (1980)
 Под большим коралловым флагом (1982)
 Шопен в родном краю (1985)
 Шопен (1985) и др.

Сын Анджей (род. 1939) — поэт, эссеист и переводчик.

Ссылки 
 Zofia Jeżewska

Польские писатели
Писательницы Польши
Журналисты Польши